San Juan (špansko: Sveti Janez) je lahko:

Krajevno ime 
 San Juan, Portoriko - glavno mesto Portorika
 San Juan, Argentina - mesto v Argentini
 San Juan, Filipini - mesto na Filipinih
 San Juan de la Maguana, mesto v Dominikanski republiki
 Provinca San Juan (Argentina) - enota v upravni delitvi Argentine
 Provinca San Juan (Dominikanska republika) - enota v upravni delitvi Dominikanske republike

Priimek 
 Olga San Juan (1927–2009), ameriška igralka, plesalka in komičarka
 Rossana San Juan (*1969), mehiška igralka in pevka

Drugo 
 USS San Juan (SSN-751), ameriška jedrska jurišna podmornica